Thomas Trotter ist der Name folgender Personen:

* Thomas Trotter (Künstler) (um 1750–1803), britischer Maler und Kupferstecher  
 Thomas Trotter (Mediziner) (1760–1832), britischer Arzt
 Thomas Trotter (Gewerkschafter) (1871–1932), britischer Gewerkschafter 
 Thomas Trotter (Musiker) (* 1957), britischer Organist